In het seizoen 2013/14 speelt SPM Shoeters uit Den Bosch voor de 40e maal op rij in de Dutch Basketball League. Het is het eerste jaar van de club onder de nieuwe naam SPM Shoeters, naar de nieuwe hoofdsponsor SPM Shoes & Boots. Dit jaar deden de Shoeters na 3 jaar ook weer mee aan het EuroChallenge-toernooi, de derde Europese competitie. Shoeters werd de runner-up in Nederland, het verloor met 4-3 van GasTerra Flames uit Groningen.

Selectie

Transfers

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

SuperCup

Dutch Basketball League

Regulier seizoen

Play-offs

FIBA EuroChallenge

1e Ronde

2013-14
Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2013-14